OTW steht für:
 Opérateur du Transport de Wallonie, belgische Nahverkehrsgesellschaft, bis Ende 2018 Transport en Commun
 Meyers OTW, US-amerikanisches Schulflugzeug

OTW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ottweiler, ausgegeben bis 31. Dezember 1973, wieder eingeführt Oktober 2021

otw steht für:
 Ottawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Regionalvarietät von Ojibwe (Sprache), Sprache der nordamerikanischen Odawa

Abkürzung